Primera División 1962 (Chili)
 Primera División 1962 (Argentinië)
 Primera División 1962 (Uruguay)
 Primera División 1962 (Paraguay)
 Primera División 1961/62 - Spanje